Ilúvatar of Eru, de godheid in de boeken van Tolkien
 Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V., een Nederlandse kaasproducent
 Europese Radio-unie, een samenwerkingsverband tussen Europese publieke radio's
 Eru (Estland), een dorp in Estland, gemeente Haljala